Ophiodromus longocirratus är en ringmaskart som beskrevs av Tenerelli 1973. Ophiodromus longocirratus ingår i släktet Ophiodromus och familjen Hesionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
longocirratus